Meineke är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Meineke (1790–1870), tysk klassisk filolog
 Birgit Meineke (född 1964), östtysk simmerska
 Christoph Meineke (född 1979), tysk borgmästare
 Don Meineke (född 1930), amerikansk basketspelare

Tyska efternamn